Radim kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Radim (okres Jičín)
 Radim (okres Kolín)